Winterdienstregeling (algemeen), de dienstregeling die buiten de zomermaanden wordt gehanteerd, en die van de zomerdienstregeling verschilt vanwege een ander passagiersaanbod (in de zomer minder forensen en meer toeristen).
 Aangepaste dienstregeling in Nederland in verband met te verwachten winters weer